Lozenets (en búlgaro, Лозенец; también Lozenec o Lozenetz) se puede referir a:
Lozenets (Provincia de Burgas), un pueblo en Bulgaria.
Lozenets (Provincia de Dobrich), un pueblo en Bulgaria.
Lozenets (Provincia de Yambol), un pueblo en Bulgaria.
Lozenets (Provincia de Sofía-Ciudad), un municipio en Bulgaria.